Національна ліга В 1977—1978 — 31-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лозанна.

Змінився регламент змагань. 16 клубів у двоколовому турнірі розіграли путівку до Національної ліги А та виявили двох невдах, що покинули НЛБ.

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Сезон 1978    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1977 у швейцарському спорті
1978 у швейцарському спорті